Josefsen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Josefsen (1857–1921), grönländischer Landesrat
 Alibak Josefsen (1925–1987), grönländischer Fischer und Landesrat